Italiacom Open 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2012 является 25-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Палермо с 9 по 15 июля 2012 года. Турнир входил в европейскую летнюю грунтовую серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сара Эррани (№ 10 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сара Эррани выигрывает 4й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.
 Барбора Заглавова-Стрыцова уступает оба своих финала грунтовых турниров ассоциации (впервые — в 2010 году в Праге).

Парный разряд

Факты 
 Рената Ворачова выигрывает 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Барбора Заглавова-Стрыцова выигрывает 2й титул в сезоне и 17й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный женский теннисный турнир в Палермо
 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA 
 

Италия
Теннис
Июль 2012 года
2012